Kurt Seelmann ist der Name folgender Personen:

* Kurt Seelmann (Pädagoge) (1900–1987), deutscher Pädagoge und Psychotherapeut
 Kurt Seelmann (Unternehmer) (* 1937), deutscher Bauunternehmer
 Kurt Seelmann (Rechtsphilosoph) (* 1947), deutscher Rechtsphilosoph und Strafrechtler